Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 49 кг на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут с 6 по 14 августа в Риоцентро (павильон 6). В соревнованиях примут участие 22 спортсмена из 22-х стран. Действующим двукратным олимпийским чемпионом в данной дисциплине является китайский боксёр Цзоу Шимин, который после Игр в Лондоне перешёл в профессионалы. Впервые с 1980 года боксёры на Олимпийских играх будут выступать без защитных шлемов.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) 

Бокс на летних Олимпийских играх 2016